79. længdegrad kan henvise til:

 79. vestlige længdekreds
 79. østlige længdekreds